Дже́нни Лю́мет (; род. 2 февраля 1967, Нью-Йорк, США) — американская актриса и сценаристка. Дочь режиссёра Сидни Люмета и внучка певицы Лины Хорн. Наиболее известна по написанию сценария к фильму «Рэйчел выходит замуж» (2008).

Ранние годы 
Люмет родилась в Нью-Йорке, США, в семье режиссёра Сидни Люмета и журналистки Гейл Бакли. У неё также есть старшая сестра Эми (род. 1964). Со стороны отца она имеет еврейские корни. Её дедом по отцовской линии был актёр . Со стороны матери она является афроамериканкой с корнями в постколониальной Америке. Её бабушкой со стороны матери была певица Лина Хорн.

Люмет окончила  в 1984 году.

Карьера 
Люмет начала карьеру в индустрии развлечений в качестве актрисы. Она появилась с маленькими ролями в двух фильмах её отца, «Смертельная ловушка» (1982) и «Бег на месте» (1988), прежде чем сыграла крупную роль, Нэнси Бош, в его фильме «Вопросы и ответы» (1990).

Люмет написала сценарий к фильму «Рэйчел выходит замуж» (2008), режиссёром которого выступил Джонатан Демми. В 2016 году телеканал «CBS» одобрил производство пилотного эпизода, процедурала, по сценарию Люмет. Она также преподавала драму в школе «Manhattan Country».

Личная жизнь 
Люмет вышла замуж за актёра Бобби Каннавале в 1993 году. Их сын, , родился 1 мая 1995 года. Люмет и Каннавале развелись в 2004 году.

С 2008 года Люмет замужем за Александром Вайнштейном. У них есть дочь.

В ноябре 2017 года Люмет обвинила в изнасиловании музыкального продюсера Расселла Симмонса, которое произошло в 1991 году.

Фильмография

Актриса 

 1975 — «» () — этап 4 (озвучивание)
 1982 — «Смертельная ловушка» () — разносчица газет
 1988 — «Бег на месте» () — девушка
 1988 — «» () — Пэм
 1990 — «Вопросы и ответы» () — Нэнси Бош
 1994 — «Убийство» (; короткометражный фильм) — Стефани Меррин
 1995 — «Вышибалы» () — Клодетт Митти

Сценаристка 

 2008 — «Рэйчел выходит замуж» ()
 2017 — «Мумия» (; сюжет)

Награды и номинации

Примечания 

Выпускники школы Долтона
Киноактрисы США